Пуйи-ан-Осуа:

 Пуйи-ан-Осуа — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Пуйи-ан-Осуа — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия.